

Nom commun 
 L'auge est un récipient ou un outil ;

Toponymes 

 Auge, commune française des Ardennes ;
 Auge, commune française de la Creuse ;
 Auge, ancienne commune française de la Charente, auj. intégrée à Auge-Saint-Médard ;
 Auge, ancienne commune française du Jura, aujourd'hui intégrée à Barésia-sur-l'Ain.
 Le pays d'Auge en Normandie.

Dérivé 
  (n. das, pl. ) est le terme allemand pour œil. Attention, il n'est pas homophone des termes français, on dit ['aʊgə] (« aogueu »), seule l'orthographe est identique.

Voir aussi